Shaffer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Shaffer, Geburtsname von Alex Wubbels (* 1976), US-amerikanische Krankenschwester und ehemalige Schirennfahrerin
 Anna Shaffer (* 1992), britische Schauspielerin
 Anthony Shaffer (1926–2001), englischer Drehbuchautor
 Atticus Shaffer (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Beverly Shaffer (* 1945), kanadische Regisseurin und Produzentin
 Charles N. Shaffer Jr. († 2015), US-amerikanischer Jurist
 Doreen Shaffer, jamaikanische Sängerin
 Gail Shaffer (* 1948), US-amerikanische Politikerin
 H. Bradley Shaffer (* 1953), US-amerikanischer Herpetologe und Naturschutzbiologe
 James Shaffer (* 1970), US-amerikanischer Gitarrist
 John Shaffer (1827–1870), US-amerikanischer Politiker
 José Shaffer (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Joseph Crockett Shaffer (1880–1958), US-amerikanischer Politiker
 Kennedy Shaffer (* 1997), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mary Ann Shaffer (1934–2008), US-amerikanische Schriftstellerin
 Molly Shaffer Van Houweling (* 1973), US-amerikanische Juristin und Radsportlerin
 Paul Shaffer (* 1949), kanadischer Musiker
 Peter Shaffer (1926–2016), britischer Dramatiker

Siehe auch:
 Shafer
 Schäfer (Familienname)
 Schaefer
 Schaffer